Gneo Ottavio fu il nome di diversi consoli della storia romana. Tra questi si ricordano:

Gneo Ottavio console nel 165 a.C.;
Gneo Ottavio console nel 128 a.C.;
Gneo Ottavio console nell'87 a.C.;
Gneo Ottavio console nel 76 a.C.